Pierre Colin (?-1572) compositeur français ;
 Roland de Montaubert, né Pierre Colin (1913-1983), auteur français ;
 Pierre Colin (1923-2009), prêtre catholique, philosophe et historien français.
 Colin Thibert (né Pierre Colin-Thibert en 1951), auteur suisse.
 Pierre Colin, écrivain né en Bretagne, décédé à Tarbes. Prix Max-Pol-Fouchet en 1996. Prix Xavier-Grall en 2010.